Besnard ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Besnard (1849–1934), französischer Maler
 Anton Franz Besnard (1814–1885), deutscher Mediziner und Mineraloge
 Arthur Sénéry-Besnard (1881–1952), französischer Landschaftsmaler und Dekorateur
 Benjamin Besnard (* 1992), Schweizer Fußballspieler
 Charlotte Besnard (1854–1931), französische Bildhauerin und Kertamikerin
 Éric Besnard (* 1964), französischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Franz Joseph von Besnard (1749–1814), deutscher Mediziner
 Gérard Besnard (* 1945), französischer Radrennfahrer
 Gustave Besnard (1833–1903), französischer Konteradmiral und Politiker 
 Joseph Besnard (1834–1905), französischer Glasmaler

 Marie Besnard (1896–1980), französische Mordverdächtige
 Serge Besnard (1949–2002), französischer Fußballspieler

Besnard steht für:
 Besnard (Adelsgeschlecht), pfalz-bayerisches Adelsgeschlecht

Siehe auch:
 Bénard